Santisteban del Puerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santisteban del Puerto (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Santisteban del Puerto (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar